Kalimouline (masculin ; )  ou Kalimoulina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Marat Kalimouline (1988-2011), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe